Alcinous is:
 een persoon uit de Griekse mythologie, zie Alcinoüs (mythologie)
 een Romeins filosoof uit de 2e eeuw, zie Alcinoüs (filosoof)